Americanismo puede referirse a:

 El americanismo (estudio), especialización en los campos de estudio relacionados con América.
 El americanismo (herejía), movimiento religioso desarrollado entre los católicos de Estados Unidos a finales del sigloXIX y condenado por la Iglesia católica.
 El americanismo (lingüística), expresión o vocablo proveniente de una de las lenguas indígenas de América que se incorpora a otros idiomas; o bien, palabra propia de esos idiomas (especialmente del español y el inglés) que se ha creado o modificado en su uso por sus hablantes americanos.
 El hispanoamericanismo, doctrina política y filosófica que propende a la unión de todos los pueblos hispanoamericanos, difundida entre los intelectuales españoles e hispanoamericanos, especialmente durante los años de 1898 a 1930.
 El americanismo (patriotismo), sinónimo de patriotismo, en particular en los Estados Unidos.
 El americanismo (sentimiento), sentimiento de afinidad con Estados Unidos.